Le qualificazioni del singolare maschile del Western & Southern Open 2014 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Benjamin Becker (Qualificato)
  Marinko Matosevic (Qualificato) 
  Tejmuraz Gabašvili (Qualificato)
  Nick Kyrgios (ritirato)
  Bernard Tomić (Qualificato)
  Tobias Kamke (primo turno)
  Blaž Rola (ultimo turno)

  Adrian Mannarino (ultimo turno) 
  Paul-Henri Mathieu (ultimo turno)
  Matthew Ebden (ultimo turno)
  Benoît Paire (Qualificato)
  Alejandro González (ultimo turno)
  Malek Jaziri (ultimo turno)
  Tim Smyczek (ultimo turno)

Qualificati

  Benjamin Becker 
  Marinko Matosevic
  Tejmuraz Gabašvili
  Chase Buchanan

  Bernard Tomić 
  James Ward
  Benoît Paire

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Collegamenti esterni 
 

Western & Southern Open 2014
ATP World Tour 2014